Colobura annulata  — вид дневных бабочек рода Colobura подсемейства Nymphalinae семейства Нимфалиды.

Данный вид бабочек обитает в Центральной Америке (как на юге, так и на севере штатов Калифорния и Техас), а также в северной части Южной Америки.

Внешне очень схож с видом Colobura dirce. Сверху крылья коричневые, снизу чёрно-белые. Размах передних крыльев достигает 36 мм. Обитает на лесистых территориях, на высотах от 200 до 1300 метров.

Примечания 

Животные, описанные в 2001 году
Нимфалиды
Насекомые Южной Америки